Педро Санчез има више значења:

 Педро Санчез (политичар)
 Педро Санчез (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Педро Санчез, Ел Перико (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Педро Санчез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику